Тыня́нов — фамилия; имеет женскую форму Тынянова. Известные носители:

 Тынянов, Александр Николаевич (1967—2004) — советский и российский футболист, вратарь
 Тынянов, Юрий Николаевич (1894—1943) — русский советский писатель, драматург, литературовед и критик.